Čegem může být:

 Čegem (město) – město v Kabardsko-balkarské republice v Rusku
 Čegem (řeka) – řeka v Kabardsko-balkarské republice v Rusku